Кайл Андерсон (, род. 20 сентября 1993 года) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Миннесота Тимбервулвз». До прихода в НБА выступал за баскетбольную команду университета Калифорния «УКЛА Брюинз», где на втором году обучения в сезоне 2013/14 был включен в сборную всех звёзд конференции Pac-12, а также в национальную третью сборную всех звёзд.

Профессиональная карьера 
16 апреля 2014 года Андерсон объявил, что уходит из университета и выставляет свою кандидатуру на драфт НБА. Также как и перед приходом в университет, когда его критиковали за стиль игры и считали что ему не удастся хорошо выступать на студенческом уровне, многие считали, что из-за небольшая скорость Андерсона станет препятствием для него в НБА. Скауты многих команд рассматривали его как тяжёлого форварда, сравнивая с Борисом Дьяо — игрока НБА с параметрами тяжёлого форварда, играющего в неторопливом темпе.

На драфте НБА Андерсону предсказывали выбор в конце первого раунда и, в итоге, он был выбран под 30-м номером чемпионом НБА «Сан-Антонио Спёрс». 12 июля он подписал с командой контракт и принял участие в Летней лиге в Лас-Вегасе. За шесть игр в лиге он в основном играл на «крыльях» площадки, изредка на позиции тяжёлого форварда или разыгрывающего защитника. В сезоне 2014/15 Андерсон стал единственным новым игроком «Спёрс», которые сохранили своё чемпионский состав. Андерсон дебютировал на площадке в четвёртой игре сезона. В игре против «Хьюстон Рокетс» главный тренер «Спёрс» Грегг Попович решил дать отдохнуть ветеранам команды, в результате чего Кайл провёл на площадке 31 минуту. В матче Андерсон реализовал 1 из 8 бросков с игры, сделал 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Во время своего дебютного сезона Андерсон несколько раз переводился в фарм-клуб «Спёрс» «Остин Спёрс» из Лиги развития НБА. В Ди-Лиге Кайл показывал хорошие результаты и 9 февраля даже назывался игроком недели Ди-Лиги., а позже и игроком месяца.

Выступления за национальную сборную 
Андерсон участвовал в тренировочных лагерях команд Федерации баскетбола США до 16 и до 17 лет, а также включался в мужскую баскетбольную сборную развития в 2009/2010 годах. В 2012 году он в составе молодёжной сборной США участвовал в турнире Nike Hoop Summit, в котором лучшие американские школьники играли против команды иностранных игроков в возрасте до 19 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

 UCLA bio

Баскетболисты США
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Остин Спёрс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»